Zdanitz bzw. Schdanitz ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien

 Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem
 Ždánice (Vilémov)

Siehe auch:
 Ždánice (Begriffsklärung)